Osoby o tym nazwisku:
 Angelo Farrugia – maltański polityk, prawnik i funkcjonariusz policji
 Jimmy Farrugia – maltański polityk i lekarz, parlamentarzysta
 Paul Farrugia – maltański zapaśnik, olimpijczyk